

Населені пункти та їхні частини

 Чарнув — село в гміні Каменна Ґура Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Чарнув — село в гміні Ґужиця Слубицького повіту Любуського воєводства
 Чарнув — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Чарнув — село в гміні Домбрувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Чарнув — село в гміні Пацина Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Чарнув — село в гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Чарнув — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Чарнув — частина міста Кельці у Свентокшиському воєводстві
 Чарнув — осада в гміні Борове Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки